

Persone 
 Alessandro Manuel Benvenuto – politico italiano
 Giorgio Benvenuto – sindacalista e politico 
 Giovan Battista Benvenuto – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Luigi Benvenuto – calciatore italiano
 Massimiliano Benvenuto – attore italiano
 Romolo Benvenuto – politico italiano
 Sergio Benvenuto – psicoanalista, filosofo e scrittore italiano

Altro 
Benvenuto – nome proprio di persona maschile
Benvenuto – singolo di Vasco Rossi
Benvenuto – singolo di Laura Pausini dall'album Inedito del 2011
Luca Benvenuto – personaggio della serie televisiva italiana Distretto di Polizia

Pagine correlate 
 Benvenuti

pt:Benvenuto